Апачи има више значења:
 Апачи
 Округ Апачи (Аризона)
 Апачи (Оклахома)